Il singolare  del Challenger of Dallas 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jesse Levine era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Frank Dancevic.

Rhyne Williams ha battuto in finale Robby Ginepri 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Jesse Levine (quarti di finale)
 Michael Russell (quarti di finale)
 Tim Smyczek (primo turno)
 Rajeev Ram (secondo turno)

  Matthew Ebden (primo turno)
  James Blake (semifinale)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger of Dallas 2013
ATP Challenger Tour 2013